Олексіївська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Олексіївська волость — Акмолинського повіту Акмолинської області;
 Олексіївська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Олексіївська волость — Бирюцького повіту Воронізької губернії;
 Олексіївська волость — Корочанського повіту Курської губернії;
 Олексіївська волость — Коломенського повіту Московської губернії;
 Олексіївська волость — Серпухівського повіту Московської губернії;
 Олексіївська волость — Оренбурзького повіту Оренбурзької губернії;
 Олексіївська волость — Малоархангельського повіту Орловської губернії;
 Олексіївська волость — Валківського повіту Харківської губернії;
 Олексіївська волость — Зміївського повіту Харківської губернії;
 Олексіївська волость — Старобільського повіту Харківської губернії;
 Олексіївська волость — Харківського повіту Харківської губернії;
 Олексіївська волость — Єлизаветградського повіту Херсонської губернії;
 Олексіївська волость — Чернського повіту Тульської губернії;
 Олексіївська волость — Мглинського повіту Чернігівської губернії

та сучасна:
  — Локнянського району Псковської області.